Lesley Turner e Owen Davidson hanno battuto in finale Judy Tegart e Tony Roche 9-7, 6-4.

Teste di serie 

 Lesley Turner /  Owen Davidson (Campioni)
 Judy Tegart /  Tony Roche (finale)
 Nancy Richey /  Arthur Ashe (quarti di finale)
 Rosie Casals /  Jim McManus (quarti di finale)

 Françoise Dürr /  Bill Bowrey (semifinali)
 Jan O'Neill /  Ray Ruffels (quarti di finale)
 Betty Stöve /  Claude De Gronckel (secondo turno)
 Lorraine Robinson /  Will Coghlan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1967